Willeitner ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Willeitner (* 1991), deutscher Geiger und Komponist
 Joachim Willeitner (* 1957), deutscher Archäologe, Sachbuchautor und Reiseleiter
 Michael Willeitner (* 1990), deutscher Biathlet